Stupa steht für:

 ein buddhistisches Bauwerk, siehe Stupa.
 als Kurzform für Eisstupa.

StuPa steht für:

 das Studierendenparlament.